Comando Militar de Área é uma das grandes divisões do Exército Brasileiro em tempo de paz. São Grandes Comandos divididos em Áreas Operacionais de acordo com as características do terreno como a caatinga, o cerrado, o pantanal, a região montanhosa e a selva e quase coincidem com as regiões geográficas do Brasil.

Ligações externas
Altera áreas de jurisdição dos Comandos Militares de Área

Exército Brasileiro